Battaglia di Martinica (1667) – battaglia navale combattuta tra il 30 giugno e il 7 luglio 1667 nell'ambito della seconda guerra anglo-olandese.
Invasione di Martinica (1674) – episodio della guerra d'Olanda svoltosi tra il 19 e il 21 luglio 1674.
Invasione di Martinica (1759) – episodio della guerra dei sette anni svoltosi tra il 16 e il 19 gennaio 1759.
Invasione di Martinica (1762) – episodio della guerra dei sette anni svoltosi tra il 6 gennaio e il 12 febbraio 1762.
Battaglia di Martinica (1779) – battaglia navale combattuta il 18 dicembre 1779 nell'ambito della guerra anglo-francese.
Battaglia di Martinica (1780) – battaglia navale combattuta il 17 aprile 1780 nell'ambito della guerra anglo-francese.
Invasione di Martinica (1809) – episodio delle guerre napoleoniche svoltosi tra il 30 gennaio e il 24 febbraio 1809.